Kunzmann ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Kunzmann (1920–1976),  deutscher sozialer Aktivist und Generalsekretär der Ackermann-Gemeinde
 Alfred Kunzmann (1923–2005), deutscher Industriekaufmann und Gewerkschafter
 Anja Kunzmann (* 1993), deutsche Schauspielerin
 Barbara Kunzmann-Müller (* um 1943), deutsche Slawistin
 Bernd Kunzmann (* 1952), deutscher Physiker und Politiker (SPD)
 Horst Kunzmann (Fußballspieler, April 1935) (1935–2016), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Horst Kunzmann (1937–1999), deutscher Fußballspieler
 Johann Joseph Kunzmann (1773–1826), böhmischer Spitzenfabrikant und Unternehmer
 Joseph Kunzmann (1814–1873), böhmischer k. k. Spitzen- und Weißwarenfabrikant, Gesellschafter und Unternehmer
 Karl Kunzmann (1842–1918), böhmischer Spitzenfabrikant, Unternehmer, k. k. Bezirksobmann, Bürgermeister sowie Ehrenbürger der Stadt Neudek
 Karl Heinz Kunzmann (* 1930), deutscher Diplomat
 Klaus R. Kunzmann (* 1942), deutscher Stadt- und Raumplaner
 Ludmilla Kunzmann (1774–1843), böhmische Spitzenhändlerin, Unternehmerin und Gesellschafterin
 Miriana Kunzmann (* 1991), deutsche Schauspielerin
 Peter Kunzmann (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Thaddäus Kunzmann (* 1964), deutscher Politiker (CDU)

Kunzmann steht weiter für:

 Robert Kunzmann, deutsche Automobilvertriebsgesellschaft

Siehe auch:
 Kunsman
 Kuntzmann